Khordha (district), een district in de Indiase staat Odisha
Khordha (stad), een stad in de Indiase staat Odisha